Manzo – nome comune di carne bovina specialmente di Bos taurus
 Manzo – album musicale degli Squallor

Persone  
 Andrea Manzo – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Armando Manzo – calciatore messicano
 Augusto Manzo – pallonista italiano 
 Filiberto Manzo – cestista messicano
 Mario Manzo – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Max Manzo – pilota motociclistico italiano
 Rodolfo Manzo – calciatore peruviano
 Teresa Manzo – politica italiana